Le Hong Kong Open 2007 est l'édition 2007 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 7 au .
Amr Shabana remporte son troisième Hong Kong Open, en battant Grégory Gaultier en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2007

Liens externes 
 

Masculin 2007
PSA World Series 2007
Sport en Chine en 2007
2007 à Hong Kong
Sport en novembre 2007